Финал Кубка европейских чемпионов 1966 года — финальный матч розыгрыша Кубка европейских чемпионов 1965/66, 11-го сезона в истории Кубка европейских чемпионов. Этот футбольный матч состоялся 11 мая на стадионе «Эйзель» в Брюсселе. В матче встретились испанский «Реал Мадрид» и югославский «Партизан».

Отчёт о матче

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1965/1966

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Официальный сайт турнира 

1966
Кубок европейских чемпионов
Май 1966 года
Лига чемпионов 1966
Международные спортивные соревнования в Брюсселе
Международные соревнования по футболу в Бельгии
События 11 мая
Спорт в Бельгии в 1966 году